Umma – termine arabo che designa la comunità dei fedeli musulmani
 Umma – antica città sumera
 UMMA – acronimo con cui è conosciuto lo University of Michigan Museum of Art, sito ad Ann Arbor (Michigan, USA)
 Umma – partito politico del Sudan moderno
Umma – genere di libellule della famiglia Calopterygidae
Umma – film horror statunitense del 2022